USS Callaghan är namnet som två fartyg i amerikanska flottan burit, namngivna efter konteramiral Daniel J. Callaghan:

 , var en jagare av Fletcher-klass sjösatt 1943 och sänktes under Slaget om Okinawa 28 juli 1945. 
 , var en robotjagare av Kidd-klass sjösatt 1979 och utrangerades 1998.